La Floating Istrument Platform (FLIP) è una nave statunitense utilizzata per la ricerca oceanica (studio correnti, meteo, esperimenti). Lunga 108 m ha la caratteristica straordinaria di potersi posizionare verticalmente in modo che gli strumenti possano avvicinarsi al fondale marino o oceanico.

Voci correlate 
 Oceanografia

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Navi da ricerca